La prière de l'ange de Fatima est une prière catholique, qui aurait été enseignée par l'ange de la Paix en 1917 aux trois petits bergers témoins des apparitions de Notre-Dame de Fátima: Lucie dos Santos, François Marto et Jacinthe Marto. 

Cette  est composée de deux courtes phrases. D'autres prières rapportées par les enfants, et qu'ils ont dit être communiquées par la Vierge Marie sont parfois associées ou confondues avec la prière de l'ange. Ces différentes prières sont toujours connues et diffusées par de nombreux chrétiens, dont des organismes officiels de l’Église Catholique (les responsables du sanctuaire de Fátima ou la congrégation Apostolat Mondial de Fatima).

Historique

Avant les apparitions de Fátima, les trois bergers de Fátima (Portugal) auraient vu un ange en 1915 et 1916. Lors de ces apparitions, l'ange leur aurait enseigné une prière : . Cette prière devait être dite  qui offensent Jésus présent dans le tabernacle.

Durant l'année 1917, les enfants disent avoir vu six apparitions de la Vierge Marie (du 13 mai au 13 octobre). Au cours de ces apparitions, la Vierge en Fatima leur a également enseigné une prière.

Postérité 
Les deux phrases de la prière de l'ange se sont répandues dans tout le Portugal (et en dehors), surtout du fait de son utilisation dans le sanctuaire de Fátima. Elles sont essentiellement utilisées lors d'adoration eucharistique. Cette prière est alors proclamée ou chantée. Il est également fréquent de trouver les différentes prières associées les unes aux autres.

On trouve ainsi de nombreux sites internet qui font référence à ces prières et les reprennent.

Le texte des prières 
Ce sont plusieurs prières qui ont été transmises par les enfants de Fatima à la suite des apparitions. Certaines ont été , d'autres par la Vierge. Ces différentes prières sont parfois associées collectivement et indiquées comme faisant partie de la prière de l'ange.

Prière de l'ange

Deux courtes prières ont été  :
 .
 .

Prière de la Vierge

Les enfants ont indiqué que la Vierge Marie leur a enseigné deux courtes prières :
 .
 .

Dernière prière

Enfin, les enfants ont rapporté qu'une dernière prière est  :

.

Notes et références

Voir aussi

Articles liés
 Apparitions mariales de Fátima
 Notre-Dame de Fátima

Bibliographie

Liens externes
  du sanctuaire de Notre-Dame de Fátima.
  de l'organisme Apostolat Mondial de Fátima.

Prière catholique
Notre-Dame de Fátima